Modderman ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Ewoud Jan Modderman (1838–1885), niederländischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Pieter J. R. Modderman (1919–2005), niederländischer Archäologe